
Gangsta Bitch Music, Vol. 2 — второй микстейп американской хип-хоп исполнительницы Карди Би, выпущенный 20 января 2017 года на лейбле KSR.

Награды и номинации

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Карди Би
Микстейпы 2017 года